Турнир BNP Paribas Masters 2014 года в мужском одиночном разряде проводится в 43-й раз. В основной сетке турнира 48 участников, 6 из которых прошли по результатам квалификации, ещё трое получили специальное приглашение от организаторов и один специальный пропуск.

Прошлогодний победитель — Новак Джокович защитил свой титул.

Посев 
Все сеянные участники начинали турнир со второго раунда.

 ' Новак Джокович (Титул)
  Роджер Федерер (Четвертьфинал)
  Станислас Вавринка (Третий раунд)
  Давид Феррер (Четвертьфинал)
  Томаш Бердых (Полуфинал)
  Кэй Нисикори (Полуфинал)
  Милош Раонич (Финал)
  Энди Маррей (Четвертьфинал)

<li>  Григор Димитров (Третий раунд)
<li>  Жо-Вильфрид Тсонга (Третий раунд)
<li>  Роберто Баутиста-Агут (Третий раунд)
<li>  Фелисиано Лопес (Третий раунд)
<li>  Джон Изнер (Второй раунд)
<li>  Кевин Андерсон (Четвертьфинал)
<li>  Жиль Симон (Второй раунд)
<li>  Фабио Фоньини (Второй раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

BNP Paribas Masters 2014